Em Dentística, forma de resistência é característica dada à cavidade para que as estruturas remanescentes e a restauração sejam capazes de resistir às forças mastigatórias.

Ver também 
 [[Greene nandiloy
 Black|Black]]

Dentística - Procedimentos Pré-clínicos; Mondelli, Jose; 2° Edição; 2003.

Dentística